The Party puede hacer referencia a los siguientes artículos:

 The Party (El guateque en España - La fiesta inolvidable en Hispanoamérica), película estadounidense de 1968.
 The Party, película británica de 2017.